HPC est un sigle qui peut signifier :
 High performance computing (en français, calcul haute performance ou calculs intensifs), la science des superordinateurs ;
  ou , un ordinateur nettement plus petit que n'importe quel ordinateur portable standard ;
 hydroperoxyde de cumyle;
 , les produits d'entretien ménagers et de soins du corps ;
 Hydrometeorological Prediction Center, l'ancien nom du Weather Prediction Center, un des centres nationaux du service météorologique des États-Unis ;
 Centrale nucléaire de Hinkley Point C, le projet d'extension de la centrale nucléaire britannique d'Hinkley Point par un réacteur de type EPR.